Појам Вулкан (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Вулкан, геолошки појам
 Супер вулкан
 Вулкан, митолошко биће
 планета Вулкан, фиктивна планета из научно-фантастичне серије Звездане стазе
 Вулкан, америчка ракета-носач средње / тешке категорије
 Вулкан (филм), амерички филм
 Р-25 Вулкан, југословенска ракета земља-ваздух